Smoot – unità di misura inventata per goliardia nel 1958 da studenti del Massachusetts Institute of Technology

Persone 
 Clement Smoot – golfista statunitense
 Dawuane Smoot – giocatore statunitense di football americano
 George Fitzgerald Smoot – astrofisico e cosmologo statunitense
 Reed Smoot – uomo d'affari statunitense e apostolo della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

Altro 
 Smoot – census-designated place della Contea di Lincoln nello stato del Wyoming, Stati Uniti d'America